Euthydemos bezeichnet:
 einen Sophisten des 5. Jahrhunderts v. Chr., siehe Euthydemos (Sophist)
 einen attischen Strategen im Peloponnesischen Krieg (Ende 5. Jahrhundert v. Chr.), siehe Euthydemos (Stratege)
 einen König des griechisch-baktrischen Königreiches des 3. Jahrhunderts v. Chr., siehe Euthydemos I.
 einen König des griechisch-baktrischen Königreiches des 2. Jahrhunderts v. Chr., siehe Euthydemos II.
 einen Platondialog, siehe Euthydemos